Fanny Blankers-Koen Games 2013 – mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 8 czerwca 2013 w holenderskim Hengelo. Zawody zaliczane są do cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w lekkoatletyce
Fanny Blankers-Koen Games
2013 w Holandii